McIlveen est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1886-1979), officier australien de l'Armée du salut 
 (1919-1996), joueur australien de football australien
 (1919-2007), médecin et homme politique canadien, de l'Ontario
 (1910-1972), homme politique canadien, du Nouveau-Brunswick
 (né en 1981), homme politique nord-irlandais
 (17??-1833), fondateur de la Société des Irlandais unis
 (1880-1960), joueur de baseball américain
 (né en 1971), femme politique nord-irlandaise
 (né en 1986), joueur de hockey sur glace canadien

Homonymie de patronyme